Vita kan syfta på:

Geografi

Indien 

 Vite (ort i Indien), Maharashtra,

Italien 

 Vita, Trapani – en kommun i Italien, Sicilien, Trapani,

Kanada 

 Vita, Manitoba, ort,

Spanien 

 Vita (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila,

Se även
Vit (olika betydelser)

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar